Lago de Sanabria puede referirse a:

 el lago de Sanabria, un lago del noroeste de la península ibérica;
 el parque natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, espacio natural español;
 la leyenda del lago de Sanabria, que relata cómo surgió; o
 la mancomunidad Lago de Sanabria, asociación de municipios española.